Il doppio del torneo di tennis Copa Colsanitas 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Barbara Schwartz e Jasmin Wöhr che hanno battuto in finale Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Samantha Reeves /  Milagros Sequera (primo turno)
 Tathiana Garbin /  Flavia Pennetta (primo turno)

 Adriana Serra Zanetti /  Antonella Serra Zanetti (quarti di finale)
 Patricia Wartusch /  Fabiola Zuluaga (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone doppio

Copa Colsanitas 2004